Монсерра́т, Монтсерра́т, Монсарра́т (, «розрізані» або «зубчасті» гори) — власна назва.

Топонім 

 Монсеррат — гора за 50 км від Барселони.
 Монсерратський монастир — монастир на горі Монсеррат.
 Монсеррат — муніципалітет в Іспанії, входить до провінції Валенсія у складі автономної області Валенсія.
 Монсеррат — ім'я, яким в Каталонії називають дівчинок на честь Монсерратської мадонни.
 Монтсеррат — британський острів у складі Малих Антильських островів, названий Христофором Колумбом на честь Монсерратського монастиря.
 Монтсеррат — міський район Буенос-Айреса, Аргентина.
 Муністрол-да-Монсаррат — муніципалітет, розташований в Каталонії.
 Монсаррат, Департамент Монсерра́ — французький департамент з центром у Барселоні за часів Французької імперії Наполеона І.

Персоналії 
 Антоні де Монсеррат (; 1536—1600) — португальський і каталонський мандрівник, монах ордену єзуїтів, католицький місіонер і дипломат. Відомий описом Індії і сусідніх областей і як перший європейський картограф Гімалаїв.

Див. також 
 Монсеррат Палац — палацова вілла, розташована поблизу Сінтри, традиційного літнього курорту Браганського дому в передгір'ях, що виходять на Атлантичний океан на північ від столиці Лісабона.
 Монсеррато — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Кальярі.
 Монсеррат Ломбард ( 1982) — британська актриса, співачка, вокалістка.
 Монтсеррат Фігерас — іспанська співачка (сопрано), виконавиця старовинної музики.
 Монсеррат Кабальє ( 1933) — іспанська і каталонська оперна співачка (сопрано).
 «Llibre Vermell de Montserrat» («Червона книга монастиря Монсеррат») — рукопис XIV ст. з монастиря Монсеррат, відомий тим, що серед інших текстів збереглись десять середньовічних пісень.
 Канатна дорога Монсеррат — канатна дорога, що забезпечує один із способів доступу до гори Монсеррат
 Зубчаста залізниця Монсеррат — гірська залізниця на північний захід від Барселони